Fuchsbichler ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Fuchsbichler (* 1952), österreichischer Fußballtorwart
 Gerald Fuchsbichler (1944–1995), österreichischer Fußballtorwart
 Heinz Fuchsbichler (* 1967), österreichischer Fußballspieler und -trainer